Тамариндо има више значења:

 Тамариндо (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тамариндо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тамариндо (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тамариндо, Асијенда де Гвадалупе (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тамариндо (Сан Пабло Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тамариндо (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тамариндо (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тамариндо, Тамариндиљо (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тамариндо (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тамариндо, Гасолинера (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тамариндо (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику